Anonymous (grup), grup de rock andorrà d'estil punk rock californià
 Anonymous (comunitat), comunitat d'internautes 
 Anonymous (pel·lícula), pel·lícula de 2011 dirigida per Roland Emmerich.